Bockendorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Bockendorf (Haina), Ortsteil von Haina (Kloster) im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Bockendorf (Hainichen), Ortsteil von Hainichen im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen